Sharp kan som auktorsförkortning betyda:

 Aaron John Sharp
 Benjamin Sharp
 David Sharp
 Aaron John 'Jack' Sharp

Robotskapade auktorsförkortningar